Les équipes d'Écosse et d'Uruguay de rugby à XV se sont rencontrées une seule fois ; ce fut dans le cadre de la Poule A de la Coupe du monde de rugby à XV 1999.

Les confrontations 

|}

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Équipe d'Écosse de rugby à XV
 Équipe d'Uruguay de rugby à XV

Bibliographie

Lien externe 
 

Uruguay
Écosse